Æolisk er afledt af navnet på den græske gud Aiolos (græsk: Αἴολος; latin: Æolus), vindenes gud, og det kan have flere betydninger:
 Det kan betyde stormfuld, da Aiolos jo var gud for vind og storm.
 Det er en geologisk betegnelse for aflejret af vinden.
 Æolerne var en græsk stamme, som ansås for at være efterkommere af Aiolos.
 Æolisk (dialekt) – æolernes dialekt af oldgræsk.
 Æolisk (toneart) – en af kirketonearterne.